Leventina – formaggio 
 Distretto di Leventina – distretto del Canton Ticino
 Valle Leventina – valle del Canton Ticino 
 Prato Leventina – comune svizzero del Canton Ticino